

Patronyme 

 Alfredo Martinelli (1899-1968), acteur italien ;
 Alessio Martinelli (2001-), coureur cycliste italien ;
 Anton Erhard Martinelli (1684-1747), architecte autrichien ;
 Caterina Martinelli (1590-1608), chanteuse d'opéra italienne ;
 Charles Martinelli (1882-1954), acteur français ;
 Christian Martinelli (1983-), biathlète italien ;
 Elsa Martinelli (1935-2017), actrice italienne ;
 Franco Martinelli (1914-1994), de son vrai nom Marino Girolami, réalisateur italien ;
 Gabriel Martinelli (2001), footballer brésilien ;
 Germaine Martinelli (1887-1964), chanteuse d'opéra française ;
 Giovanni Martinelli (1600-1659), peintre italien ;
 Giovanni Martinelli (1885-1969), chanteur d'opéra d'origine italienne ;
 Giuseppe Martinelli (1955-), coureur cycliste italien ;
 Jean Martinelli (1910-1983), acteur français ;
 Jean-Louis Martinelli (1951-), metteur en scène français ;
 Joe Martinelli (1916-1991), joueur américain de football ;
 Johann Baptist Martinelli (1701-1754), architecte et constructeur autrichien, frère de Anton Erhard ;
 Matheus Martinelli (2001), footballer brésilien ;
 Olivier Martinelli (1967-), écrivain français ;
 Renzo Martinelli (1948-), réalisateur italien ;
 Ricardo Martinelli (1952-), président du Panama ;
 Sebastiano Martinelli (1848-1918), cardinal italien ; 
 Sheri Martinelli (1918-1996), peintre et poétesse américaine ;
 Tommaso Maria Martinelli (1827-1888), cardinal italien, frère de Sebastiano.
 Martinelli, famille patricienne de Venise.
 Vincenzo Martinelli (1737-1807), peintre italien

Autre 
 Martinelli (gratte-ciel), immeuble de bureaux de 108 mètres de hauteur, construit à São Paulo de 1922 à 1934.

Homonymie de patronyme